Незнакин — русская фамилия.

 Незнакин, Алексей Тарасович (1915—1993) — Герой Советского Союза.
 Незнакин, Анатолий Васильевич (род. 1952) — композитор.